Александр Анатольевич Пономарёв (род. 22 апреля 1969 года, Липецк, РСФСР, СССР) — современный российский писатель, драматург, прозаик, сценарист. Член Союза писателей России.

Биография 
А. А. Пономарёв родился 22 апреля 1969 года в Липецке в семье служащих. Мать — учитель русского языка и литературы, отец — журналист региональных изданий. С 1987 по 1989 год проходил воинскую службу в Группе советских войск в Германии.  После увольнения из армии учился на филологическом факультете Липецкого государственного педагогического института, в это же время пишет свои первые стихи и рассказы.

После окончания учёбы в 1994 году служил в МВД России, в том числе в отряде милиции особого назначения при УВД Липецкой области. Во время службы в МВД, в 1998 году закончил Республиканский институт повышения квалификации МВД РФ по специальности «практическая психология». С 1997 по 2004 год Пономарёв принимал активное участие в контр-террористических операциях на территории Северо-Кавказского региона, за его плечами семь командировок, ранение и контузия. Награждён государственными, ведомственными и общественными наградами. В 2008 году Александр Пономарёв ушёл в отставку в звании подполковника милиции. Начал работать над пьесой о чеченских событиях. Работал преподавателем Центра профессиональной подготовки сотрудников полиции УМВД России по Липецкой области, заведующим литературно-драматической частью в Липецком государственном театре кукол, занимается общественной деятельностью (является председателем Общественного совета при УМВД России по Липецкой области).

В 2008 году Пономарёв начинает свою литературную деятельность. Первая его книга «За нас. За вас. За Северный Кавказ» вышла в 2008 году в Москве, в неё вошли одноимённая повесть и пьеса «Эпоха Водолея». Книга рассказывает об участии Липецкого ОМОНа и боевых действиях на Северном Кавказе. В 2012 году свет увидел сборник рассказов и пьес «Хризантемы для Эммы», а в 2015 году сборник «Эпоха Водолея», состоящий из 17 пьес. Произведения писателя публикуются в литературных журналах и интернет-изданиях России, Украины, Белоруссии, Германии, Финляндии, США, Греции. В 2012 году Липецкий драматический театр поставил спектакль «Эпоха Водолея» по одноимённой пьесе Александра Пономарёва. В 2013 году во время 67-го Международного театрального фестиваля в Авиньоне (Прованс, Франция) был показан спектакль Липецкого государственного театра кукол «Липецкая ярмарка» на основе пьесы А. Пономарёва и Е. Кружилиной.

В 2011 году становится членом Союза писателей России, в 2012 году членом-корреспондентом Крымской литературной Академии, в 2017 году членом Академии российской литературы. С 2018 года член Русского Географического Общества.

В 2016 году в журнале «Подъём» была впервые издана повесть Александра Пономарёва «Прозрачное небо Сирии». Повесть рассказывала о жизни Героя России О. А. Пешкова, погибшего 24 ноября 2015 года в Сирии. В 2019 году книга «Прозрачное небо Сирии» была представлена в Дамаске. На презентации книги, прошедшей в российском посольстве, среди гостей присутствовали советник военного атташе, заместитель командующего ВДВ России, командующий группировкой российских войск в Сирии. Повесть была тепло принята критиками. В одной из рецензий отмечалось:

…синтаксис её на редкость упруг, изложение сжато до максимальной содержательной плотности; не утопая в подробностях, автор опирается на максимально значимые, насыщенные детали и опорные событийные узлы, благодаря чему общая смысловая нить не теряется, а, напротив, чётко организует всё действие. Писателю так удалось слиться с героем разумом и душою, что всякое художественное описание, в том числе последнего вылета подполковника Пешкова, воспринимается как естественное и увиденное воочию. И мы верим этому.

За «Прозрачное небо Сирии» Александр Пономарёв был награждён медалью «За успехи в военной прозе» от студии писателей баталистов и маринистов Министерства Обороны РФ.

В 2017 году дважды побывал на Донбассе. В ходе поездок проводились встречи с писателями и читателями в Луганске, Донецке и Горловке. В своём интервью Комсомольской правде Александр Пономарёв отмечал, что ситуация на юго-востоке Украины принципиально отличается от ситуации на Северном Кавказе: «Общего только то, что и там, и там гражданская война. В остальном это совершенно разные войны! В Чечне не воевали с мирным населением, там боролись с боевиками. И местное население поддерживало военных, понимало, что мы воюем за их же безопасность. Мы со своими коллегами дважды были на Донбассе в качестве писателей. Там живут мирные люди, в большинстве своем — русские, которые хотят только одного — чтобы власть их услышала.». В мае того же года Александр Пономарёв и Андрей Новиков приняли участие в праздновании Дня славянской письменности и культуры в Приднестровье, посетив мероприятия в городах Днестровск, Тирасполь, Рыбница, Бендеры.

С 4 апреля по 21 мая 2018 года Александр Пономарёв вместе с другим липецким писателем Андреем Новиковым совершили литературный автопробег «Великая Россия» по маршруту Липецк-Сахалин-Липецк в честь 10-летия липецкого литературного журнала «Петровский мост». В ходе этой акции были проведены встречи с писателями Урала, Сибири и Дальнего Востока, организованы выступления для читателей местных библиотек. Идея автопробега родилась у Александра Пономарёва и Андрея Новикова (председатель Липецкой областной организации Союза писателей России) во время 15-го съезда Союза писателей России. Автопробег был совершён на автомобиле ВАЗ-2107. В ходе автопробега Александр Пономарёв и Андрей Новиков посетили крупные литературные центры: Липецк — Тарханы — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск — Омск — Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Овсянка — Иркутск — Улан-Удэ — дацан Ринпоче Багша — Чита — Благовещенск — Биробиджан и 30 апреля прибыли в Хабаровск. Из-за погодных условий паромная переправа Ванино — Холмск не работала и на Сахалин участники автопробега добрались на самолёте. 11 мая Пономарёв и Новиков отправились в обратный путь и 20 мая вернулись в Липецк. 21 мая 2018 года путешествие протяженностью 19 тысяч километров было зарегистрировано Международным агентством регистрации рекордов INTERRECORD как «Самый длинный автопробег литераторов».

В 2018 году повесть Александра Пономарёва «Охота на призрака», впервые изданная в журнале «Нижний Новгород», получила премию «Серебряное перо» на литературном конкурсе «Золотое перо Руси».

На 2019 год в творческом портфеле А. А. Пономарёва шесть книг, пять спектаклей по его пьесам поставлены на профессиональных подмостках.

Критика 
Писатель и драматург Александр Пономарёв поднимает в своём творчестве одну из самых насущных и «больных» российских проблем — состояние человека на войне. В прошлом сотрудник специального подразделения МВД, автор прошёл горнило вооружённого конфликта на Северном Кавказе.

В ранних произведениях А. Пономарёв решает непростой для России XX столетия вопрос о гуманизме и правде. Их отличает строгая композиционная структура, ощутимы литературные реминисценции, которые представляются актуальными и современными.

Бывают авторы, создающие свои произведения на основе собственной биографии, дополняя и интерпретируя её, бывают писатели, живущие в своём творчестве чужой жизнью, выдуманных персонажей, а бывают и те, кто удачно синтезирует и то, и другое. Прозаик и драматург А. Пономарёв относится как раз к третьей категории авторов.

Прозу и драматургию автора не получится «взять» с наскока, пробежаться по ним поверхностно. Так как и сюжет и манера повествования заставляют читателя думать, затрагивают с первых страниц, первых диалогов, первых событий.

Награды и премии 

Медаль «За отличие в охране общественного порядка» Указом Президента РФ от 17.04.2002 года.

Медаль «За отвагу» Указом Президента РФ от 19.01.2003 года.

Нагрудный знак «За отличие в службе в ВВ МВД РФ» II степени, пр. Ком. ВОГ СКР от 13.07.1998 года.

Нагрудный знак «Участнику боевых действий» пр. МО МВД РФ а РСО-А от 17.04.2000 года.

Нагрудный знак «За отличие в службе в ВВ МВД РФ» I степени, пр. Ком. ГВВ МВД РФ от 25.03.2000 года.

Медаль «За отличие в службе» III степени пр.нач. УВД ЛО от 05.11.2003 года.

Нагрудный знак «Лучший сотрудник специальных подразделений милиции» пр.ком. МО РФ в ЧР от 04.01.2002 года.

Медаль «200 лет МВД РФ» пр. МВД РФ от 05.06.2002 года.

Медаль «За ратную доблесть» Пр. Президента движения «Боевое братство» от 15.10.2004 года.

Медаль «За мужество и гуманизм» пр. предс. правления Асс. ветеранов боевых действий и ВВ России от 23.04.2006 года.

Медаль «За труды в военной литературе» пр. предс. правления Союза писателей баталистов и маринистов МО РФ от 01.10.2016 года.

Книги и публикации 
А. Пономарёв. За нас. За вас. За Северный Кавказ : (быль о Липецком ОМОНе). — Липецк : [б. и.], 2009. — 158 с.

А. Пономарёв. Хризантемы для Эммы : рассказы и пьесы. — Симферополь : Доля, 2012. — 424 с. — (Золотая серия «Славянских традиций»). ISBN 978-966-366-457-6

А. Пономарёв. Эпоха Водолея : сборник пьес. — Липецк : Гравис, 2015. — 467 с. ISBN 978-5-4353-0120-5

А. Пономарёв. Прозрачное небо Сирии : [повести ]. — Липецк : Позитив Л, 2019. — 96 с. ISBN 978-5-604-21671-2

А. Пономарёв. Бабкины сказки — дедкины подсказки. Сборник пьес по мотивам русских народных сказок. — Липецк: Позитив Л, 2015—100 стр. ISBN 978-5-9906843-0-0

А. Пономарёв. Охота на призрака. «Altaspera» Торонто (Канада). ISBN 978-1-329-51780

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены Союза писателей России
Члены Русского географического общества после 1991 года
Русские писатели XXI века
Русские писатели по алфавиту
Персоналии:Липецк